Le psaume 65 peut désigner :
 le psaume 65 (64) : psaume 65 selon la numérotation hébraïque, psaume 64 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 66 (65) : psaume 66 selon la numérotation hébraïque, psaume 65 selon la numérotation grecque.